Fewa Chemnitz steht für:

 VEB Fettchemie Chemnitz, deutsches Chemieunternehmen
 BSG Fewa Chemnitz, Vorgängerverein des Chemnitzer FC